Corvo - designação comum a diversas grandes aves da família dos corvídeos
Corvo, constelação do equador celeste
O Corvo - o ex-governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda

Localidades
 Ilha do Corvo, uma ilha do Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores:
 Corvo (Açores), o concelho cujo território coincide com a ilha do Corvo; 
 Vila do Corvo, a única povoação da ilha do Corvo e sede do seu concelho.
 Corvo (Cabo Verde), uma aldeia na ilha de Santo Antão, arquipélago de Cabo Verde;
 Rio Corvo, um rio de Portugal;

Mídia
 O Corvo, banda desenhada (quadrinhos) de Luís Louro
 O Corvo, uma série americana de história em quadrinhos;

Outros
 Corvus, dispositivo de guerra romano que utilizava um tipo de aríete móvel na ponta;
 The Raven, poema de Edgar Allan Poe traduzido para o português como "O Corvo".

Corvos
Corvos (banda) - banda musical portuguesa;
Rio dos Corvos, um rio no Brasil.
Lagoa Corvos, uma lagoa em Portugal;
Corvos (filme de 2007)

Desambiguação

it:Corvo
ja:カラス